Флоріан Маєр () — німецький тенісист, професіонал з 2001 року. 

Свій перший турнір ATP Флоріан виграв 2011 року, але в його активі також 9 виграних челенджерів. 2004 року йому вдалося добратися до чвертьфіналу Вімблдонського турніру, а за підсумками сезону його назвали новачком року ATP. Повторити такий успіх він зумів тільки через вісім років, 2012 року, знову ж на Вімблдоні. 

Маєр відомий незвичним стилем гри. Він робить великі замахи як при грі відкритою, так і закритою ракеткою. Крім того він використовує різноманітні підрізки й підкрутки з бекхенду. Іноді він використовує укорочені удари в стрибку, чим заскакує зненацька своїх супротивників.

Зовнішні посилання 

Досьє на сайті ATP

Німецькі тенісисти
Уродженці Байройта
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004